

Населені пункти та їхні частини

 Боровиці — село в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боровиці — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Боровиці — осада в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки